XIV Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1985 odbyły się w Holandii między 29 września a 6 października 1985 roku. Mecze rozgrywane były w Voorburg, Zwolle, Den Bosch, Groningen, oraz w Amsterdamie .

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie wywalczyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn które zostały podzielone na 3 grupy. Do grupy finałowej awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej z grup. Zwycięzca tej grupy zdobywał mistrzostwo. Zespoły z miejsc 3 i 4 z każdej z grup grały ze sobą o miejsca 7-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
'Tabela

Wyniki

Grupa III 
'Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 7-12 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1985 w piłce siatkowej
1985 w Holandii
Piłka siatkowa w Holandii
Sport w Amsterdamie
Zwolle
Sport w ’s-Hertogenbosch
Sport w Groningen